Société nationale d'électricité peut désigner :
 Société nationale d'électricité (SNE), remplacée en 2018, Énergie électrique du Congo (E²C), société nationale chargée de la production, le transport et la distribution de l'électricité en République du Congo.
 Société nationale d'électricité (SNEL), société nationale chargée de la distribution d'électricité dans la République démocratique du Congo.